Okręty US Navy o nazwie USS  "Wabash", pochodzącej od rzeki płynącej w stanach Ohio i Indiana:
Pierwszy "Wabash" był fregatą o napędzie śrubowym, która weszła do służby w 1856 i była w niej do 1874. Później służyła jako okręt ratowniczy do 1912.
Drugi "Wabash (ID-1824) był cywilnym transportowcem używanym przez US Navy w latach 1918 - 1919.
Trzeci "Wabash" (AOG-4) był tankowcem, który służył w latach 1943 - 1957.
Czwarty "Wabash" (AOR-5) był także tankowcem i służył w latach 1971 - 1994.
Wabash